Фінал Столітнього кубка Америки з футболу — вирішальний матч 45-го розіграшу міжнародного турніру, який спільно організували КОНМЕБОЛ та КОНКАКАФ. Гра відбулася 26 червня 2016 року на «Мет-Лайф Стедіум» у Східному Рутерфорді (США).

Передісторія 
Це перший такий турнір у США. Четвертий матч фіналу для чилійців. Востаннє вони грали у фіналі 2015 року коли обіграли по пенальті збірну Аргентини. Для Аргентини це вже шостий фінал. Загалом останній фінал аргентинці програли в минулому році своїм цьогорічним суперникам чилійцям, останній переможний фінал у 1993, перемогли мексиканців.

Загалом це вже 84 матч цих суперників, останній вони зіграли 6 червня в груповому турнірі в якому аргентинці обіграли чилійців 2:1.

Статистика особистих зустрічей

Шлях до фіналу

Церемонія закриття 
На церемонії закриття Pitbull разом з Becky G виконали офіційну пісню турніру «Superstar».

Матч

Подробиці

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

2016
Матчі збірної Аргентини з футболу
2016 у США
Червень 2016